Бондо — историческая народность, насчитывающая приблизительно 5000 человек, которая живёт в округе Малкангири в штате Орисса на востоке Индии. Эта этническая индийская группа (адиваси) также известна под названием ремо (Remo) (на языке бондо означает «люди»). Их язык относится к языковой ветви языков мунда — австроазиатские языки.

Ссылки 
 Sinlung Sinlung — Indian tribes

Литература 
 Pancorbo, Luis (2008):"Bonda" en «Avatares. Viajes por la India de los dioses». pp. 147-167. Miraguano Ediciones, Madrid.

Примечания 

Народы Индии
Дравидийские народы